Парламентские выборы в Сирии прошли 22 апреля 2007 года.

Результаты 

По результатам, опубликованным 26 апреля 2007 года Национальный прогрессивный фронт получил 169 мест, беспартийные — 81 место. Явка избирателей составила 56,12%, а в состав парламента были избраны 30 женщин, как в 2003 году.

Примечания 

2007 год в Сирии
Парламентские выборы в Сирии
Выборы 2007 года